L'édition 2023 du tournoi de tennis de Córdoba se déroule du 6 au 12 février, sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Français Corentin Moutet, du Serbe Laslo Djere, de l'Italien Fabio Fognini et de l'Espagnol Jaume Munar. Ils sont respectivement remplacés par Alejandro Tabilo, Juan Pablo Varillas, Pablo Andújar et de Hugo Gaston

Lauréats 
L'Argentin Sebastián Báez remporte le tournoi en simple en battant en finale Federico Coria. Il s'agit de son  titre ATP en simple.

En double, Máximo González et Andrés Molteni décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Sadio Doumbia et Fabien Reboul. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Córdoba
 Saison 2023 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Cordoba
Sport en Argentine en 2023
Tennis en février 2023